Седьмой сезон американского телесериала «Морская полиция: Лос-Анджелес», премьера которого состоялась на телеканале CBS 22 сентября 2009 года.
Сериал является спин-оффом сериала «Морская полиция: Спецотдел».
Действие сериала разворачивается в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

11 мая 2015 года телеканал CBS объявил, что сериал Морская полиция: Лос-Анджелес продлён на седьмой сезон. Премьера сезона состоялась 21 сентября 2015 года.

Изначально серия «Defectors» ("Перебежчики") должна была выйти в эфир 16 ноября 2015 года. Но в связи с террористическими атаками в Париже была перенесена, так как её сюжет имел некоторые параллели со случившейся накануне трагедией.

В ролях

Основной состав 
 Крис О’Доннелл в роли Специального агента Джи Каллена. Напарник Сэма.
 Даниэла Руа в роли Специального агента Кенси Блай; судебный следователь и эксперт по огнестрельному оружию. Напарник Дикса. 
 LL Cool J в роли Специального агента Сэма Ханны, бывший морской котик; напарник Джи. 
 Эрик Кристиан Олсен в роли детектива Марти Дикса; офицера по связям с полицией Лос-Анджелеса. Напарник Кенси.
 Линда Хант в роли специального агента Генриетты Лэнг; руководитель специальных операций Морской полиции Лос-Анджелеса.
 Мигель Феррер в роли специального агента Оуэна Гренджера; помощник директора Морской полиции.
 Барретт Фоа в роли Эрика Била; технический оператор, который обеспечивает связь между агентами и штабом. Напарник Нелл.
 Рене Фелис Смит в роли Нелл Джонс; протеже Хетти и аналитик отдела специальных проектов. Напарник Эрика.

Второстепенный состав 
 Эрик Палладино в роли специального агента ЦРУ Востаника Сабатино.
 Мерседес Масон в роли специального агента из управления по борьбе с наркотиками Талии Дель Кампо.
 Памела Рид в роли мамы Марти Дикса, Роберты Дикс.
 Элла Томас в роли Джады Халед. 
 Вито Руджинис в роли Аркадия Колчека; агент КГБ в отставке. 
 Элизабет Богуш в роли Джоэль Тейлор; друг Сэма Ханны, экс-девушка Джи.
 Бар Пали в роли Анны Колчек; дочь Аркадия Колчека.
 Равиль Исьянов в роли Анатолия Киркина. 
 Алисия Кополла в роли Лизы Рэнд; старший агент ФБР.
 Питер Кэмбор в роли Нэйта Гетца; психолог-оперативник.

Эпизоды 

{| class="wikitable" style="margin-right:0; width:100%;"
|-style="color:#fff;"
! style="background: #DDA0DD" width="3%" | №
! style="background: #DDA0DD" width="3%" | #
! style="background: #DDA0DD" width="22%"| Название
! style="background: #DDA0DD" width="12%"| Режиссёр
! style="background: #DDA0DD" width="23%"| Сценарист
! style="background: #DDA0DD" width="12%"| Дата показа в США
! style="background: #DDA0DD" width="6%" | Кодсерии
! style="background: #DDA0DD" width="10%"| Зрители США(миллионы)
|-

|}

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Сезон 7
Телесезоны США 2015 года
Телесезоны США 2016 года